Hrvatska:
Rogulje (Dvor), naselje u općini Dvor
Rogulje (Pakrac), gradsko naselje Pakraca